7 miejscowości w Polsce:
 Sławkowo – nieistniejące miasto w woj. wielkopolskim
 Sławkowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Chełmża 
 Sławkowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. makowskim, w gminie Sypniewo 
 Sławkowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Szreńsk 
 Sławkowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. działdowskim, w gminie Działdowo 
 Sławkowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Kętrzyn
 Sławkowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. świdwińskim, w gminie Sławoborze